LWR hat mehrere Bedeutungen:

 Laufende Wirtschaftsrechnungen
 Leichtwasserreaktor
 Leuchtweitenregulierung
 Links - Wurzel - Rechts, Linearisierung beim Binärbaum
 Long Way Round ist der Titel einer zehnteiligen Dokumentarserie von Regisseur David Alexanian, gedreht 2004 sowie eines Buches von Ewan McGregor und Charley Boorman.

LWR